Petergraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Petergraben, Unterlaufname in Karlsruhe, Baden-Württemberg des Erlengraben (Alb), linker Teilungslauf der Alb (zum Oberrhein)
 Petergraben (Loiblbach), rechtes Bachtal vom Loibler Prapotnik zum Loiblbach vor der Leonhardikapelle, Stadtgemeinde Ferlach, Bezirk  	Klagenfurt-Land, Kärnten

Siehe auch:
 Petersgraben